Cabanas (A Coruña), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
 Cabanas (A Baña), een plaats in de Spaanse gemeente A Baña (Galicië)
 Cabanas (Abegondo), een plaats in de Spaanse gemeente Abegondo (Galicië)

Personen 
 Ricardo Cabanas, een Spaans-Zwitserse voetballer

Zie ook 
 Cabañas (doorverwijspagina)